Unmarried – film del 1920 diretto da Rex Wilson
Unmarried – film del 1939 diretto da Kurt Neumann
Glasberget (titolo inglese Unmarried) – film del 1953 diretto da Gustaf Molander